Simplicity (The Bouncing Souls), een album van The Bouncing Souls
 Simplicity (Tesla), een album van Tesla
 Simplicity (Joe Pass), een album van Joe Pass
 Simplicity (Tim Curry), een album van Tim Churry